Паналес има више значења:

 Паналес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Паналес (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Паналес (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Паналес (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Паналес (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Паналес (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Паналес (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Паналес (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Паналес (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Паналес (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику